Ikelap ist der Familienname folgender Personen:

 Evangeleen Ikelap (* 1982), mikronesische Sprinterin
 Maria Ikelap (* 1987), mikronesische Sprinterin